Храм Троицы Живоначальной в Вишняках (также в Вешняках, ранее в Вешнякове) — приходской храм Русской православной церкви в районе Замоскворечье города Москвы на углу Пятницкой улицы (№ 51) и Вишняковского переулка. Существующее здание построено в несколько этапов в 1804—1811, 1815—1824, 1826-?; ограда и здания причта — в 1830-х годах. Памятник архитектуры позднего классицизма.

История постройки 
Первая церковь на этом месте выстроена, вероятно, в 1630-е годах в связи с заселением южных окраин города стрельцами, прикрывавшими оборонительную линию Земляного вала. Первое документальное свидетельство о новой церкви «Троицы в Алексееве приказе Мещеринове», по имени стрелецкого полковника, датировано 1642 годом. В 1657-м, со сменой полковника, её называли «Троицы в Стрелецкой слободе в Ивановом приказе Монастырёве». Позднейшее название «Вешняки» или «Вишняки» также связано со стрелецким командиром Матвеем Вишняковым.

Первый каменный храм был выстроен в память Битвы под Чигириным; разрешение на постройку было получено в 1678, но началась она не ранее 1686. Этот храм расширялся приделами в 1706, 1734, 1788. Колокольня была вынесена на красную линию Пятницкой улицы, которая была значительно уже, чем сегодня.

В начале XIX века началась последовательная замена построек старого храма на новые. В 1804 году вновь выстроили трапезную, тогда же заложили новый основной, однокупольный объём церкви, вчерне законченный к началу войны 1812 года. Во время московского пожара храм горел и был восстановлен вчерне в 1815-м, полностью — к 1824 году. В 1826 из-за расширения Пятницкой улицы старую колокольню снесли как мешавшую проезду; новую выстроили по проекту Ф. М. Шестакова и Н. И. Козловского. Ограда и дома причта были закончены к 1838 году. На стрелке Пятницкой и Вишняковского переулка ограду завершала угловая одноэтажная ротонда (купеческая лавка при церкви; утрачена); сама же церковь во времена, когда Замоскворечье было деревянным, была крупнейшей градостроительной вертикалью Пятницкой части.

Распространённое мнение об авторстве чертежей Афанасия Григорьева не подтверждается академическими источниками.

Наше время 
Церковь была закрыта не ранее 1929 года, вновь открыта в 1994 году при Свято-Тихоновском православном институте. Богослужения совершаются ректором института прот. Владимиром Воробьёвым, а также священниками-преподавателями института.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Владимир Воробьёв 
 Протоиерей Алексей  Емельянов
 Протоиерей Николай Емельянов
 Протоиерей Борис Левшенко
 Протоиерей Валентин Уляхин
 Протоиерей Олег Давыденков
 Протоиерей Андрей Близнюк
 Протоиерей Вячеслав Смирнов
 Протоиерей Георгий Ореханов (умер)
 Протоиерей Константин Польсков
 Протоиерей Лев Семёнов (умер)
 Иерей Александр Щелкачёв
 Иерей Андрей Пастернак
 Иерей Александр Мазырин
 Иерей Иоанн Воробьёв
 Иерей Филипп Ильяшенко
 Иерей Алексей Чёрный
 Иерей Павел Ермилов
 Протодиакон Александр Бережанов
 Диакон Алексей Зайцев
 Диакон Дмитрий Пономаренко
 Диакон Евгений Сучков
 Диакон Сергий Николаев
 Диакон Николай Левшенко
 Диакон Николай Серебряков.

Литература 
 Памятники архитектуры Москвы. Замоскворечье. — : Искусство, 1994. — ISBN 5-210-02548-9. — С. 263—264.

Примечания

Ссылки 
 Троицкая церковь на temples.ru

Троицы Вишняках
Ампир
Москва
Троицы
Здания и сооружения Пятницкой улицы